Кирена (, лат. Cyrene) — древнегреческое женское имя собственное.

 Кирена — персонаж древнегреческой мифологии.
 Кирена — древний город на территории современной Ливии.
 (133) Кирена — астероид.

См. также 
 Киренаика — историческая область.
 Киренаики — представители греческой философской школы.